{{Вооружённый конфликт
| конфликт = Десант на мыс Тархан 1944 года
| изображение = 
| заголовок = 
| часть = Великая Отечественная война
| место = Керченский полуостров, Крым
| дата = 9 — 11 января 1944 года
| итог = Неудача операции
| противник1 =  СССР
| противник2 =  нацистская Германия
| командир1 =  К. Е. Ворошилов  И. Е. Петров  Г.Н. Холостяков
| командир2 =  Эрвин Йенеке Карл Альмендингер
| силы1 = 2 925 человек, 54 катера и малых корабля
| силы2 = неизвестны
| потери1 = десант: 835 общие; осн.силы: 3 181 об.;12 катеров и малых кораблей<ref name="автоссылка1">Подсчитано по: Исаев А. В. Январские десанты Приморской армии // 'Исаев А. В., Хазанов Д. Б., Романько О. В., Глухарев Н. Н. Битва за Крым 1941–1944 гг. — М.: Яуза; Эксмо, 2016. — 896 с. — ISBN 978-5-699-92485-1.</ref>
| потери2 = 574 чел. общие|
}}

Десант на мыс Тархан 9—11 января 1944 года — тактический морской десант, высаженный кораблями советской Азовской флотилии на Керченском полуострове во время Великой Отечественной войны.

 Планирование операции 
После захвата советскими войсками Керченского плацдарма советское командование неоднократно пыталось улучшить свои позиции. По инициативе командующего Отдельной Приморской армии (командующий генерал армии И. Е. Петров), согласованной с представителями Ставки Верховного Главнокомандования Маршалом Советского Союза К. Е. Ворошиловым и генерал-полковником С. М. Штеменко, была разработана частная наступательная операция, предусматривавшая высадку морского десанта на мыс Тархан на северном побережье Керченского полуострова (не путать с мысом Тархан-Кут в районе Евпатории) с последующими встречными ударами десанта и правого фланга войск Отдельной Приморской армии с фронта. Итогом операции должно было стать занятие советскими войсками северного побережья полуострова, создание охватывающего положения для противостоящих Керченскому плацдарму вражеских войск — частей 5 армейского корпуса под командованием Карла Альмендингера из состава 17-й немецкой армии под командованием генерала инженерных войск Эрвина Йенеке.

В целом планирование операции осуществлялось тщательно. Со стороны Азовской флотилии были задействованы больше половины имеющихся боевых кораблей: до сорока тендеров и мотоботов, несколько сторожевых катеров и бронекатеров, другие малые корабли. Отряд высадки составлял 3 катера «морской охотник», 3 бронекатера, 4 торпедные катера, 18 тендеров, 2 малых катера, 17 десантных ботов, 4 мотобота ПВО. Остальные катера действовали в составе демонстрационного и трального отрядов. В состав десанта были выделены 166-й гвардейский стрелковый полк (командир Герой Советского Союза полковник Г. К. Главацкий), 143-й отдельный батальон морской пехоты, парашютный десантный батальон Черноморского флота, штрафная рота Черноморского флота (всего 2925 человек, 176 станковых и ручных пулемётов, 86 противотанковых ружей, 20 миномётов). Для прикрытия десанта выделена авиация, для артподдержки — береговая артиллерия. Части Приморской армии на участке наступления также получили пополнение и были усилены танковой бригадой и артиллерией, в том числе получили 3 батареи большой мощности.

Из-за штормовой погоды намеченная на 7 и 8 января высадка дважды была отложена. По прогнозу погоды в ночь на 10 января ожидалось дальнейшее ухудшение погоды, но очередная отсрочка операции произведена не была. Кто именно настоял на высадке в этот день, неизвестно.

 Высадка десанта 
Вечером 9 января 1944 года отряд кораблей (51 единица) с десантом вышел из кордона Ильича. Командовал высадкой капитан 2 ранга Н. К. Кириллов, руководил операцией исполняющий обязанности командира Азовской флотилии контр-адмирал Г. Н. Холостяков. При переходе морем шторм усиливался. Волнение достигло 4—5 баллов, ветер — силы в 7 баллов. Движение десантного отряда замедлилось, из-за захлёстывания волнами затонуло 5 мотоботов. Для спасения людей с них были высланы торпедные катера. Поскольку всё это происходило в виду неприятельского берега, движение десантного отряда было обнаружено противником. Более того, несмотря на запоздание высадки, артподготовка по участку высадки началась точно в срок в 05:00 утра 10 января, что указало противнику на место десантирования.

Высадка первого эшелона десанта началась только после 8 часов утра. Удалось высадить всего 374 человека, которые сразу попали в крайне тяжелое положение. Большая часть морских пехотинцев была высажена в ледяную воду, при этом потонула часть вооружения и боеприпасов. С наступлением утренних сумерек вражеская авиация силами до 30 самолётов непрерывно атаковала корабли высадки. На борту флагманского катера около 8-25 утра погиб командир отряда высадки капитан 2 ранга Н. К. Кириллов и главный штурман отряда высадки лейтенант Б. П. Бувин, а вступивший в командование начальник штаба высадки капитан-лейтенант Н. А. Шатаев был убит при налёте около 12 часов. Советская авиация прикрытия в назначенный срок не появилась. В отчёте по итогам операции командир десанта полковник Г.К. Главацкий назвал высадку «безобразной».

Только к 10:30 была высажена основная часть десанта — 1765 человек. Невысаженными остались 425 человек, на кораблях погибло, утонуло и пропало без вести 177 десантников, получили ранения и возвращены на базу 72 человека. Потери в кораблях составили потопленными авиацией врага 1 катер «морской охотник», 1 мотобот ПВО, затонули при шторме 5 десантных ботов, пропали без вести (скорее всего, также затонули при шторме или потоплены авиацией, когда отбились от основного отряда) 1 тендер, 3 десантных бота и 1 мотобот ПВО. Ряд кораблей получили повреждения. Число потерь в экипажах неизвестно.

Одновременно для отвлечения внимания противника были задействованы северная и южная демонстративные группы (по два торпедных катера в каждой), первая из которых изображала высадку десанта в районе Мама Русская — мыс Зюк, а вторая — в районе Керченского порта, обстреливая берег артиллерийско-пулемётным огнём и даже выпуская по берегу торпеды.

 Бой на берегу 
Десантникам удалось со значительными потерями занять в рукопашной схватке береговые линии укреплений врага и организовать круговую оборону. Были захвачены 2 зенитные батареи, 1 прожекторный пост, вещевой склад, взято до 60 пленных. Но выполнение дальнейших наступательных задач было невозможно, поскольку противник успел подтянуть к месту высадки значительное количество войск с танками и артиллерией. Начавшееся наступление 16-го стрелкового корпуса (командир генерал-майор Герой Советского Союза К. И. Провалов) и 11-го гвардейского стрелкового корпуса (командир гвардии генерал-майор Б. Н. Аршинцев) Приморской армии с плацдарма также значительного успеха не принесло и свелось к медленному выдавливанию противника с рубежей обороны и незначительному вклинению в позиции противника. Эти части за сутки боя 10 января потеряли 448 человек погибшими и 1 482 бойца ранеными. Потери немецко-румынских войск составляли 355 убитых, пропавших без вести и раненых.

Десант вёл оборонительный бой свыше суток, испытывая острейший недостаток боеприпасов. Атаки танков и штурмовых орудий (до 20 единиц) противника приходилось отражать исключительно гранатами. Днём 11 января по согласованию с командованием армии внезапной атакой сильно поредевший десант прорвал вражеские порядки и вышел на соединение с атаковавшими навстречу частями Приморской армии. В этот день также удалось добиться небольшого продвижения советских войск при больших потерях: 197 убитых и 1 054 раненых. Потери немецко-румынских войск составили в этот день 219 убитых, пропавших без вести и раненых.

Дальнейшие бои на этом направлении продолжалось до 21 января, но достигнутое продвижение было крайне незначительным.

 Итоги операции 
План наступательной операции выполнен не был. Результатом кровопролитной операции стало незначительное улучшение занимаемых рубежей на Керченском плацдарме.

Причиной неудачи явилось игнорирование неблагоприятных погодных условий и несогласованность действий родов войск: артиллерийские части не учли изменение времени высадки и демаскировали её, авиация вообще не выполнила задач по поддержке высадки, хотя вражеская авиация действовала активно.

Потери десанта составили:
- 166-й гв сп (по отчёту командира) — 58 убитых, 133 утонувших, 22 пропавших без вести, 164 раненых,
- 143-й обнмп (по отчёту командира) — 162 убитых, 80 утонувших, 22 пропавших без вести, 192 раненых,
- остались неизвестными потери штрафной роты и экипажей кораблей.

После этой операции командующий Отдельной Приморской армией И.Е. Петров предложил перенести удар с правого на левый фланг армии, непосредственно в район Керчи. Началась срочная подготовка операции по высадке десанта в Керченском порту.

 Примечания 

 Источники и литература 
 Великая Отечественная: день за днём. // «Морской сборник» — 1994. — № 1.
 
 Исаев А. В. Январские десанты Приморской армии // 'Исаев А. В., Хазанов Д. Б., Романько О. В., Глухарев Н. Н. Битва за Крым 1941–1944 гг. — М.: Яуза; Эксмо, 2016. — 896 с. — ISBN 978-5-699-92485-1 
 Салтыков Н. Д. Докладываю в Генеральный штаб. — М.: Воениздат, 1983. — 252 с. — (Военные мемуары). / Литературная запись Е. Н. Цветаева. // Тираж 65000 экз.
 
 Холостяков Г. Н. Вечный огонь. — : Воениздат, 1976. — 415 с. — Тираж 100 000.
 Шеремет О. Н.'' Морские десанты на Керченском полуострове в январе 1944 года // Авт.-сост. Ткаченко С.Н. Крым 1944. Весна освобождения. — М.:«Вече», 2014. — 512 с. — ISBN 978-5-4444-2224-3.

Советские десанты в Великой Отечественной войне
Сражения Германии
Сражения в Крыму
1944 год в Крыму
Январь 1944 года
Конфликты 1944 года
Крым в Великой Отечественной войне